Procacci ist der Familienname folgender Personen:

 Lino Procacci (1924–2012), italienischer Fernsehregisseur 
 Ugo Procacci (1905–1991), italienischer Kunsthistoriker, Restaurator und Hochschullehrer